Naselja u Hrvatskoj:
 Potočani (Đulovac), naselje u općini Đulovac
 Potočani (Velika), naselje u općini Velika

Naselja u BiH:
 Potočani (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Potočani (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Potočani (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Potočani (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Potočani (Odžak, BiH), naselje u općini Odžak (dio u općini Vukosavlje)
 Potočani (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Potočani (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Potočani (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik